Komédia, vígjáték, drámai műfaj

 Komédia, a magyar színpadi szaknyelv elnevezése előtt a dráma és színjátszás (mint tevékenység) összefoglaló elnevezése volt
 Komédia, alakoskodó tevékenység pejoratív megnevezése
 Komédia, Budapesten szerkesztett művészeti hetilap 1919-től 1920-ig 
 Komédia, Temesváron szerkesztett művészeti hetilap 1916-tól 1922-ig
 Komédia, Tordán szerkesztett művészeti hetilap 1919-ben 
 Komédia, kolozsvári élclap 1923-ban 
 Komédia, Budapesten, a Jókai téren működő színház 1927–1944 között
 Komédia Buenos Airesben működő színtársulat 1943-tól 1944-ig
 Komédia Krúdy Gyula színműveit és színházi írásait egybefoglaló, 1968-ban megjelent kötet  
 Komédia a Mélyrepülés album egyik dala 
 Komédia Bródy Sándor 1911-ben megjelent tanulmánykötete
 Komédia Hegedűs Gyula 1914-ben megjelent kötete